Гидроксиды рутения — неорганические соединения рутения, содержащие гидроксильные группы –OH:
 Гидроксид рутения(II) Ru(OH)2
 Гидроксид рутения(III) Ru(OH)3
 Гидроксид рутения(IV) Ru(OH)4